Plaatsen
 Sandringham (New South Wales), een buitenwijk van Sydney, Australië
 Sandringham (Victoria), een buitenwijk van Melbourne, Australië
 Sandringham (Canada), een gemeente op Newfoundland, Canada
 Sandringham (Engeland), een dorp in Norfolk, Engeland
 Sandringham (Nieuw-Zeeland), een buitenwijk van Auckland, Nieuw-Zeeland
 Sandringham (Zuid-Afrika), een buitenwijk van Johannesburg, Zuid-Afrika

Andere
 Sandringham House, een landhuis in Sandringham, Engeland
 Short Sandringham, een Brits type vliegboot